

Зеленорощинська сільська рада — сільське поселення, Александровський район, Оренбурзька область
 Зеленорощинська сільська рада — сільське поселення, Ребріхинський район, Алтайський край